LAPD puede significar:

 Siglas en inglés del Departamento de Policía de Los Ángeles (Los Angeles Police Department, Los Ángeles, California).
 LAPD (Banda): Grupo de rock californiano antecedente de KoRn.
 LAPD (Telemática): Link Access Procedure-D Channel (Procedimento Canal D de Acceso al Enlace).